

Computerspel 
Aftermath (computerspel), een computerspel van het genre actiespel

Film 
Aftermath (1994), een korte film van Nacho Cerdà over necrofilie
Aftermath (2001), een televisiefilm van Lorraine Senna met Meredith Baxter en Robert Urich
Aftermath (2002), een film van Douglas Jackson met Sean Young
Lad de små børn, (2004, Engelse titel Aftermath) een film van Paprika Steen met Sofie Gråbøl en Michael Birkkjær
Aftermath (2005), een film van en met Anthony Spadaccini
Aftermath (2017), een film van Elliott Lester met Arnold Schwarzenegger
Aftermath (2021), een film van Peter Winther met Ashley Greene en Shawn Ashmore
The Aftermath (1982), een film met van en met Steve Barkett
The Aftermath (2019), een film van James Kent met Keira Knightley

Muziek 
Aftermath (album), een album van The Rolling Stones
Aftermath (band), een Amerikaanse metalband
Aftermath Entertainment, een hiphop-platenlabel
Aftermath (Muse), een single van de Britse band Muse
The Aftermath (Ierse band), een band uit Mullingar
The Aftermath (Ingoesjen duo), een duo uit Ingoesjetië

Televisie 
Aftermath (televisieserie uit 2010), een documentaireserie op National Geographic
Aftermath (televisieserie uit 2016), een sciencefictionserie op Space en Syfy